Фінал Кубка Італії з футболу 2020 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2019—2020, в якому зустрічались «Наполі» і «Ювентус». Матч відбувся 17 червня 2020 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2020 у футболі
Кубок Італії
2020 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу